Pojem věda se používá ve více příbuzných významech:
 věda – systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti
 vědní obor – teoreticky a empiricky odůvodněná historicky vzniklá poměrně stálá jednotka vědy, též zván vědecká disciplína nebo věda
 vědecká obec – souhrnné označení pro vědce a vědecké instituce, sociální celky spojené jistým řádem nebo soustavou pravidel, též zvána akademická obec nebo věda
 znalost – strukturovaný souhrn vzájemně souvisejících poznatků a zkušeností z určité oblasti nebo k nějakému účelu
 vědma – žena předpovídající budoucnost, archaicky též věda